De Röellstraat is een straat in Arnhem. De straat loopt van de Zijpendaalseweg in westelijke richting naar de G.A. van Nispenstraat.

De straat kreeg zijn naam in 1911 en werd vernoemd naar Antonie baron Röell (1864-1940), burgemeester van Arnhem van 1904 tot 1910, daarna burgemeester van Amsterdam van 1910 tot 1915, daarna commissaris van de Koningin voor Noord-Holland.

Straat in Arnhem